Metzgergasse 17 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Metzgergasse 17 (Alsfeld), Vogelsbergkreis, Hessen
 Metzgergasse 17 (Burgdorf), Kanton Bern, siehe Liste der Kulturgüter in Burgdorf